Trax steht für:
 Chevrolet Trax, ein Pkw von Chevrolet
 Force Trax, Pkw von Force Motors
 Trax (Synonym), ein Synonym für Laderaupen und Radlader in der Schweiz
 Trax (Spiel), ein Strategiespiel
 Trax (Band), eine dänische Schlagerband
 Trax Records, ein House-Label aus Chicago
TRAX, Straßenbahn in Salt Lake City

Siehe auch:
 Traxx (Begriffsklärung)
 Thrax
 X-Trax, ein niederländisches Plattenlabel
 Tracks
 Trex
 Drax